Palazzo Maffei – Verona
Palazzo Maffei – Modugno
Palazzo Maffei (Roma)
Palazzo Maffei – San Potito Ultra